Морковин — русская фамилия:
 Морковин, Михаил Васильевич (1920—1989) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Морковин, Николай Петрович (1889—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 Морковина, Людмила Павловна (род. 1935) — советская балерина и преподаватель.